A 2020-as német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: 2020 DFL-Supercup) 2020. szeptember 30-án került megrendezésre München városában, az Allianz Arénában. Az előző szezon bajnokának és kupagyőztesének találkozóját hagyományosan az aktuális bajnokság kezdtete előtt augusztusban rendezik, azonban ebben az évben a koronavírus-járvány miatt szeptember végére halasztották a találkozót. A mérkőzést zárt kapuk mögött, nézők nélkül rendezték meg.

Miután a Bayern München a 2019–2020-as szezonban a bajnokságot és a Német Kupát is megnyerte, ellenfele a bajnokságban második helyen végző Borussia Dortmund volt hazai pályán, az Allianz Arénában. A kupát a 3–2-es győzelmet arató bajor csapat nyerte meg, a 2020-as naptári évben ötödik trófeáját begyűjtve.

Mérkőzés adatok

Jegyzetek

Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa
FC Bayern München